Kent Andersson (1 de agosto de 1942, Gotemburgo, Suecia - Landvetter, Suecia, 29 de agosto de 2006) fue un piloto de motociclismo sueco, fue bicampeón del mundo de 125cc en 1973 y 1974 con una Yamaha.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 hasta 1987:

(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

{| class="wikitable" border="1"
|-
! Precedido por
! Campeón Mundial de 125cc
! Sucedido por
|-
|  Ángel Nieto1972
| 1973-1974
|  Paolo Pileri1975
|}

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suecia
Campeones del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Nacidos en Gotemburgo